

Persone
 Celi – cognome italiano
Adolfo Celi (1922-1986) – attore, regista e sceneggiatore italiano, figlio di Giuseppe
Alessandra Celi (1966) – attrice italiana, figlia di Adolfo
Ara Celi (1974) – attrice statunitense
Domenico Celi (1973) – ex arbitro di calcio italiano
Ettore Celi (1822-1880) – botanico e agronomo italiano
Giuseppe Celi (1879-1946) – prefetto e politico italiano
Lia Celi (1965) – scrittrice, giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana
Placido Celi (1645-1710) – pittore italiano
Yuriel Celi, propr. Yuriel Darío Celi Guerreiro (2002) – calciatore peruviano

Altro
CELI – Certificato di conoscenza della lingua italiana